Кунстка́мера:
 Кунсткамера — кабинет редкостей
 Кунсткамера — одна из музейных коллекций Дрездена
 Кунсткамера — музей и здание в Санкт-Петербурге